Coleira é uma espécie de colar que envolve o pescoço de animais, em sua maioria cachorros. Esta pode ser feita de couro, material sintético ou nylon, entre outros materiais. A coleira, dentre outras funções, serve para obter um controle sobre o animal quando, por exemplo, este é levado a passeio.

Fetichismo
O uso da coleira também é empregado em práticas fetichistas, como o bondage e o sadomasoquismo, onde existe um dominador e um dominado. A pessoa dominada faz o uso da coleira, representando um ato de submissão perante ao dominador.

Equipamentos para animais domésticos
Objetos relacionados a práticas BDSM